«Бэ́тмен возвра́щается» () — американский супергеройский фильм 1992 года режиссёра Тима Бёртона, основанный на персонаже DC Comics Бэтмене. Является продолжением фильма «Бэтмен» (1989) и вторым фильмом тетралогии о Бэтмене (1989—1997). Роль Брюса Уэйна / Бэтмена исполнил Майкл Китон; также в фильме приняли участие Дэнни Де Вито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф, Пэт Хингл,  и Винсент Скьявелли.

Тим Бёртон не был заинтересован в создании продолжения получившего успех фильма «Бэтмен», считая себя творчески ограниченным ожиданиями студии Warner Bros. Бёртон согласился вернуться при предоставлении ему значительного творческого контроля, включая замену первоначального сценариста  на Дэниела Уотерса и приглашение своих коллег, с которыми Бёртон работал ранее. Уэсли Стрик был нанят, чтобы завершить сценарий и придумать план главного злодея — Пингвина. Съёмки проходили с сентября 1991 года по февраль 1992 года на съёмочных площадках студий Warner Bros. и Universal Pictures, а бюджет фильма составил $80 млн.

Рекламная кампания фильма была значительной, включая сотрудничество с брендами и различные товары, чтобы повторить успех предыдущего фильма. «Бэтмен возвращается» вышел на экраны 19 июня 1992 года и побил несколько кассовых рекордов, заработав $266,9 млн по всему миру. Сиквел не смог повторить успех первой части «Бэтмена» ($411,6 млн), в чём обвинили более мрачный тон, элементы насилия и сексуальности, что оттолкнуло семейную аудиторию и привело к недовольству рекламных партнёров, таких как McDonald’s. Критики оценили фильм положительно, похвалив экшн-сцены, постановку, работу Дэнни Эльфмана, эффекты и злодеев. Фильм был номинирован на две премии «Оскар» в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим», а также на две премии BAFTA.

После относительного провала фильма «Бэтмен возвращается», Джоэл Шумахер был нанят для постановки третьего фильма — «Бэтмен навсегда» (1995), с намерением сделать франшизу более семейной. Майкл Китон решил не повторять роль Бэтмена, не согласившись с видением Шумахера. «Бэтмен навсегда» получил финансовый успех, но был менее удачно встречен критиками. Четвёртый фильм, «Бэтмен и Робин» (1997), оказался полностью провальным и считается одним из худших супергеройских фильмов. Вскоре из-за провала «Бэтмена и Робина» франшиза была перезапущена с фильмом «Бэтмен: Начало» (2005). За десятилетия, прошедшие с момента выхода фильма «Бэтмен возвращается», он был признан одним из лучших фильмов о Бэтмене, а воплощения Женщины-кошки и Пингвина считаются культовыми.

Майкл Китон повторит роль Брюса Уэйна / Бэтмена в фильме Расширенной вселенной DC «Флэш» (2023), события которого будут разворачиваться после фильма «Бэтмен возвращается», а события фильмов «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин» будут проигнорированы.

Сюжет 
В богатой семье Кобблпотов рождается ребёнок с физическими уродствами — у него видны лишь ласты вместо рук. Малыш убивает домашнюю кошку, и родители сбрасывают коляску с ним с моста в парке, и тот попадает на воспитание к пингвинам, живущим в зоопарке Готэма.

33 года спустя в Готэме, во время зажжения рождественской ёлки, бандиты в клоунских костюмах устраивают погром. В то время как миллиардер Брюс Уэйн в качестве Бэтмена побеждает преступников, коррумпированный бизнесмен Макс Шрек попадает в ловушку и оказывается в подземном логове Кобблпота, теперь известного как Пингвин. Бывший уродец из цирка, Кобблпот шантажирует Шрека, чтобы тот помог ему стать уважаемым гражданином.

Когда секретарь Шрека, Селина Кайл, случайно обнаруживает его план монополизации электричества Готэма, он выталкивает её из окна своего офиса. В то время, как Кайл лежит без сознания в переулке, группа кошек роится вокруг неё, и она приходит в сознание. У Селины развивается раздвоение личности, и она, придя домой, сшивает себе чёрный виниловый костюм с хлыстом, становясь Женщиной-кошкой. Шрек устраивает похищение младшего сына мэра, позволяя Кобблпоту «спасти» его. В качестве награды Кобблпот получает доступ к архивам Готэма, где он узнаёт своё настоящее имя и что он является последним из своей семьи.

Мэр, убеждённый Уэйном, отказывается выдавать Шреку разрешение на строительство своей электростанции. Тогда Кобблпот приказывает своей банде напасть на центр Готэма, испортив репутацию мэра и давая Шреку возможность предложить Кобблпота в качестве замены. Бэтмен противостоит ему, но Женщина-кошка взрывает магазин Шрека, и Кобблпот убегает. Бэтмен и Женщина-кошка вступают в бой, в котором Бэтмен едва не убивает Кошку, но тут же спасает её. Затем Женщина-кошка «соблазняет» Бэтмена и бьёт его в бок своими когтями. После этого Бэтмен сбивает её со здания, но Кошка выживает, упав в грузовик с песком.

Кайл вступает в романтические отношения с Уэйном. Как Женщина-кошка, она соглашается помочь Кобблпоту похитить Ледяную Принцессу Готэма. В то время как Бэтмен проходит на крышу в поисках Принцессы, подручные Кобблпота, воспользовавшись отсутствием Уэйна, вскрывают Бэтмобиль и встраивают туда устройство дистанционного управления. Отвлечённый Женщиной-кошкой, Бэтмен не в силах остановить Кобблпота от нападения на Принцессу, поневоле используя рой летучих мышей. Принцесса падает и разбивается насмерть прежде, чем Бэтмен мог спасти её, тем самым заставляя всех верить, что он виноват в её гибели.

Когда Женщина-Кошка отвергает Кобблпота, он нападает на неё. Кобблпот завладевает управлением Бэтмобиля, подставляя Бэтмена. Бэтмену удаётся найти устройство, он едва уходит от полицейской погони и записывает издевательские выражения Кобблпота о том, как он использует доверчивых жителей Готэма в своих целях, и отключает «жучок».

На выступлении Кобблпота перед избирателями Уэйн прокручивает записи через динамик, чем дискредитирует Освальда в глазах общественности, и негодующая толпа забрасывает его гнилыми помидорами. Разгневанный Кобблпот бежит в канализацию и приказывает своей банде похитить первенцев Готэма. На маскарадном балу, организованном Шреком, Уэйн и Кайл узнают тайны личности друг друга. Кобблпот вторгается на вечеринку, показывая своё намерение утопить похищенных детей, в том числе сына Шрека Чипа, в канализации, побуждая Шрека предложить себя вместо него. Бэтмен побеждает похитителей, и Кобблпот выпускает армию пингвинов-камикадзе с ракетами, чтобы уничтожить Готэм. Пролетев через канализацию, Бэтмен перенаправляет пингвинов на укрытие Кобблпота. Кобблпот нападает на Бэтмена, но на него налетают летучие мыши, и он падает в токсичную воду.

Женщина-кошка хватает Шрека в попытке убить его, но Бэтмен останавливает её и снимает маску. Кошка также снимает свою маску, но отвергает попытки Уэйна образумить её. Шрек стреляет в Уэйна и Кайл, оставляя их ранеными. Прикладывая электрошокер к его губам, Кайл целует Шрека, взявшись при этом за силовой кабель, и его убивает током. Уэйн обнаруживает труп Шрека во время копания в обломках в попытке найти Селину. Кобблпот из последних сил пытается убить Уэйна своим зонтиком, но умирает от полученных травм. Его семья пингвинов проводит импровизированные похороны.

Когда дворецкий Уэйнов Альфред отвозит Брюса домой, Уэйн замечает тень, напоминающую кошку. Он следует за ней и находит питомца Селины, мисс Китти. Он решает забрать её домой. После Бэт-сигнал загорается в ночном небе, и на него смотрит чудом выжившая Женщина-кошка.

В ролях

Производство

Разработка 

После успеха фильма «Бэтмен» (1989), который стал пятым самым кассовым фильмом своего времени, продолжение считалось неизбежным. Производственная студия Warner Bros. Pictures была уверена в его потенциале и уже в конце 1989 года обсуждала идеи второго фильма, намереваясь начать съёмки в мае следующего года. Студия также приобрела декорации города Готэма стоимостью в $2 млн в , Англия, по крайней мере, для двух сиквелов. Warner Bros. также заплатила за то, чтобы декорации находились под круглосуточной охраной, потому что содержать существующие декорации было бы дешевле, чем строить новые. Робин Уильямс и Дэнни Де Вито также рассматривались на роли злодеев Загадочника и Пингвина соответственно.

Несмотря на давление со стороны компании Warner Bros. с целью завершения работы над сценарием и начала съёмок, режиссёр «Бэтмена» Тим Бёртон по-прежнему сомневался в возможности постановки сиквела. Он публично назвал эту идею «ошеломлённой». Бёртон также в целом выступал против концепции сиквелов, говоря: «Сиквелы имеют смысл, только если они дают вам возможность сделать что-то новое и интересное. На самом деле, это должно выходить за рамки, потому что вы делаете первый фильм ради острых ощущений неизвестности. Сиквел уничтожает всё это, поэтому вы должны исследовать следующий уровень». Первоначальная идея сценариста «Бэтмена»  о том, что Пингвин и Женщина-кошка объединятся, чтобы найти спрятанные сокровища, также не вызвала интереса у Бёртона. Вместо второй части «Бэтмена» Бёртон сосредоточился на режиссуре фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990) и написании сценария мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993).

В январе 1991 года Бёртон был утверждён в качестве режиссёра сиквела, съёмки которого должны были начаться в конце того же года и выйти на экраны в 1992 году. Он согласился вернуться при условии, что получит творческий контроль над сиквелом, поскольку считал «Бэтмена» наименее любимым фильмом в своей фильмографии, описывая его как «временами немного скучный». Многолетний продюсер Бёртона, Дениз Ди Нови, сказала, что «только около 50 % „Бэтмена“ было от Бёртона», в то время как они хотели, чтобы «Бэтмен возвращается» был «больше фильмом Тима Бёртона… [более] странным, но в то же время более весёлым и забавным».

Чтобы соответствовать своему видению, Бёртон заменил ключевых членов команды фильма «Бэтмен» некоторыми из своих бывших коллег, включая кинооператора , художника-постановщика , супервайзера по эффектам Стэнли Уинстона, гримёра Ве Нилла и художников-постановщиков Тома Даффилда и Рика Хайнрикса. Дэниел Уотерс стал сценаристом вместо Сэма Хэмма, потому что Бёртону нужен был человек, не имеющий эмоциональной привязанности к Бэтмену. Бёртон также был поклонником сценария Уотерса для мрачной комедии «Смертельное влечение» (1988), который соответствовал задуманному Бёртоном тону и творческому направлению. По сведениям, Бёртон невзлюбил продюсера «Бэтмена»  и понизил его до исполнительного продюсера, а также фактически запретил ему появляться на съёмочной площадке. Warner Bros. выступила в качестве производственной компании и дистрибьютора при содействии исполнительного продюсера Питера Губера и компании Джона Питерса .

Сценарий 

Ранние сюжетные идеи Хэмма предполагали развитие персонажа по имени Харви Дент, которого в фильме «Бэтмен» сыграл Билли Ди Уильямс, и его превращение в суперзлодея Двуликого. Однако студия Warner Bros. хотела, чтобы главным злодеем был Пингвин, которого, по мнению Хэмма, студия считала самым главным врагом Бэтмена после Джокера. Женщина-кошка была добавлена, потому что Бёртон и Хэмм были заинтересованы в этом персонаже. В черновиках Хэмма вторая часть являлась прямым продолжением первого фильма и сосредоточилась на отношениях между Брюсом Уэйном и Вики Вэйл (Ким Бейсингер), которые решили обручиться. Пингвин был задуман как преступник с птичьей тематикой, использующий птиц в качестве оружия, а Женщина-кошка была более откровенно сексуализирована, носила «бондажное» снаряжение и бесстрастно убивала группы мужчин. По сюжету Пингвин и Женщина-кошка объединяются, чтобы обвинить Бэтмена в убийствах самых богатых жителей Готэма в погоне за секретным сокровищем. Поиски приводят их в поместье Уэйнов и раскрывают тайную историю Уэйнов. Хэмм создал рождественскую обстановку и ввёл помощника Бэтмена, Робина, хотя его идея о вооружённых автоматами Санта-Клаусах была отклонена. Хэмм также позаботился о том, чтобы Бэтмен никого не убивал, и уделил особое внимание защите бездомных Готэма. Хэмм написал два черновика сценария, но Бёртону они не показались интересными.

Уотерс начал писать первый черновик сценария в середине 1990 года. Единственным указанием Бёртона было то, что Женщина-кошка должна быть больше, чем «сексуальная лисица», и что сценарий не должен иметь никакой связи с первой частью «Бэтмена», единственной уступкой было упоминание о том, что Вики Вэйл была бывшей девушкой Брюса Уэйна. Уотерс признался, что не любит фильм «Бэтмен» и не заинтересован в продолжении его повествования или признании истории персонажей фильма «Бэтмен возвращается» из комиксов. Он сказал: «[Бёртон] и я никогда не говорили о том, „что подумают поклонники комиксов?“ … мы никогда не думали о них. Мы действительно занимались только искусством». Уотерс также не был заинтересован в том, чтобы Бэтмен не убивал людей, считая, что персонаж должен отражать современные «тёмные» времена, а идея о том, что герой оставляет пойманных злодеев властям, является устаревшей. Несмотря на это, он заставлял Бэтмена убивать только в случае необходимости, считая, что это должно быть осмысленно, и был недоволен некоторыми дополнительными смертями на экране, такими как использование Бэтменом бомбы для подрыва члена «Красного треугольника».

Бо́льшая часть «горького и циничного» диалога Уотерса для Бэтмена, в котором говорилось о том, что Готэм не заслуживает защиты, была удалена, потому что исполнитель роли Бэтмена, Майкл Китон, считал, что Бэтмен должен редко говорить в костюме, а Бёртон хотел, чтобы Бэтмен был «раненой душой», а не нигилистом. В результате сценарий «Бэтмена возвращается» больше сосредоточился на злодеях. Бёртон сказал, что поначалу ему было трудно понять привлекательность Пингвина из комиксов, потому что в то время как другие, такие как Бэтмен, Женщина-кошка и Джокер, имели более очевидные психологические профили, Пингвин был «просто парнем с сигаретой и в шляпе». В первоначальном сценарии Пингвин напоминал резкого гангстера, пока Уотерс и Бёртон не решили сделать его более «звероподобным». Уотерс и Бёртон также решили сделать Пингвина трагической фигурой, брошенной в младенчестве своими родителями, сделав его отражением детской травмы Бэтмена, связанной с потерей родителей. Политическая и социальная сторона Пингвина была добавлена под влиянием двух эпизодов телесериала 1960-х годов «Бэтмен» — «Hizzoner the Penguin» и «Dizhonner the Penguin», в которых изображено, как Пингвин баллотируется в мэры.

Уотерс изменил версию Женщины-кошки Хэмма, превратив её из «фетишистской сексуальной фантазии» в разочарованную секретаршу из низшего класса, написав для неё образ современного психологического и сексуального феминизма. Несмотря на то, что на персонажа повлияла кошачья мифология, например, кошки обладают девятью жизнями, Уотерс и Бёртон никогда не предполагали воспринимать её буквально как сверхъестественную силу и планировали, что Женщина-кошка погибнет вместе с Максом Шреком во время электрического взрыва в конце фильма. Уотерс придумал Макса Шрека как оригинального персонажа, названного в честь актёра Макса Шрека, чтобы заменить Двухликого. Шрек был задуман как злой промышленник, который организует выборы Пингвина в мэры. Уотерс хотел показать, «что истинные злодеи нашего мира не обязательно носят костюмы». Версия сценария также показала, что Шрек был более любимым братом Пингвина. Количество главных персонажей привело к удалению Робина, взрослого человека, работающего механиком в гараже, который помогает Бэтмену после того, как Пингвин разбивает Бэтмобиль. Бёртон и Уотерс не были особенно заинтересованы в борьбе за сохранение персонажа, которого Уотерс назвал «самым бесполезным персонажем в мире». Банда «Красный треугольник», изначально задуманная как артисты, по просьбе Бёртона была превращена в цирковых клоунов. Уотерс сказал, что его 160-страничный первый черновик сценария был слишком необычным и стоил бы $400 млн, что в дальнейшем побудило Уотерса был более сдержанным. Его пятый и последний черновик был больше сосредоточен на описании и взаимодействии людей, чем на общем сюжете.

Бёртон и Уотерс поссорились из-за разногласий по поводу сценария и отказа Уотерса внести в него необходимые изменения. Бёртон нанял другого сценариста, Уэсли Стрика, чтобы доработать работу Уотерса, упростить диалоги и смягчить тон. Руководство Warner Bros. поручило Стрику придумать план Пингвина, в результате чего был добавлен план похищения первенцев Готэма и угрозы городу ракетами. Уотерс сказал, что изменения в его работе были относительно незначительными, хотя в отношении сюжета Пингвина он заметил: «Что это, черт возьми, за дерьмо?». Уотерс внёс окончательные изменения в сценарий, и хотя Стрик находился на съёмочной площадке в течение четырёх месяцев съёмок, по требованию внося правки в сценарий, Уотерс был единственным сценаристом, получившим заслуги.

Кастинг 

Майкл Китон повторил роль Брюса Уэйна / Бэтмена, получив сумму в размере до $10 млн, в то время как за предыдущую часть «Бэтмена» актёр получил $5 млн. Бёртон хотел выбрать Марлона Брандо на роль Пингвина, но компания Warner Bros. отвергла его кандидатуру, предпочтя Дастина Хоффмана. Рассматривались также кандидатуры Кристофера Ллойда и Роберта Де Ниро, но как только Уотерс переосмыслил персонажа как деформированного гибрида человека и птицы, на роль был утверждён Дэнни Де Вито. Де Вито сначала не хотел принимать участие в фильме, пока его не убедил близкий друг Джек Николсон, сыгравший Джокера в фильме «Бэтмен». Чтобы донести своё видение, Бёртон дал Де Вито картину, на которой изобразил миниатюрного персонажа, сидящего на красно-белом полосатом мяче, с надписью «Меня зовут Джимми, но друзья зовут меня отвратительным мальчиком-пингвином».

Кастинг на роль Селины Кайл / Женщины-кошки оказался сложным. Первоначально роль получила Аннетт Бенинг, но она была вынуждена отказаться от участия из-за беременности, после чего на роль претендовало множество актрис, включая Эллен Баркин, Шер, Бриджит Фонда, Дженнифер Джейсон Ли, Мадонну, Джули Ньюмар, Лену Олин, Сьюзан Сарандон, Ракель Уэлч и Ким Бейсингер. Однако самое громкое обращение поступило от Шон Янг, которая изначально получила роль Вики Вэйл в фильме «Бэтмен», однако не смогла участвовать из-за травмы. Янг пришла на площадку Warner Bros. в самодельном костюме Женщины-кошки, чтобы устроить импровизированное прослушивание для Бёртона, который, как сообщается, спрятался от неё под своим столом, хотя Китон и продюсер  ненадолго встретились с ней. Она поделилась видеозаписью своих усилий с Entertainment Tonight, а студия Warner Bros. сделала заявление, что Янг не соответствует их видению Женщины-кошки.

Роль досталась Мишель Пфайффер, которую описывали как проверенную актрису, сумевшую найти общий язык с Бёртоном, хотя некоторые издания говорили, что это было бы перебором для её актёрских способностей. Пфайффер также рассматривалась на роль Вики Вэйл, но Китон был против её участия, потому что они ранее встречались, и Китон считал, что её присутствие помешает попыткам его примирения с женой. Мишель получила сумму в $3 млн, на $2 млн больше, чем Аннетт Бенинг, включая процент от кассовых сборов фильма. Пфайффер несколько месяцев обучалась кикбоксингу со своим каскадерским дублёром Кэти Лонг и осваивала хлыст, став достаточно искусной, чтобы выполнять собственные трюки с этим оружием.

Образ Макса Шрека была создан на основе Винсента Прайса в безымянном старом фильме, а исполнитель роли Кристофер Уокен основывался на таких магнатах, как Сол Юрок и Сэмюэл Голдвин. Уокен сказал: «Я склонен играть в основном злодеев и извращенцев. Неприятных парней. Думаю, дело в моём лице, в том, как я выгляжу. Если ты делаешь что-то эффективное, продюсеры хотят, чтобы ты делал это снова и снова». Бёрджесс Мередит, изображавший Пингвина в телесериале 1960-х годов, должен был сняться в эпизодической роли отца Пингвина, Такера Кобблпота, но во время съёмок он заболел. Его заменил Пол Рубенс, а Дайан Салинджер сыграла его жену Эстер. Оба они снялись в дебютном полнометражном фильме Бёртона «Большое приключение Пи-Ви» (1985).

Робин был исключён из сценария, однако разработка персонажа продвинулась достаточно далеко, и роль был приглашён Марлон Уэйанс, так как Бёртон специально хотел афроамериканского Робина. Были изготовлены костюмы, декорации и фигурки. В интервью 1998 года Уэйанс сказал, что до сих пор получает остаточные платежи за подписанный им контракт на два фильма. В первых отчётах говорилось, что Джеку Николсону предлагали вернуться к роли Джокера, но он отказался сниматься в Англии из-за налога на зарплату для иностранных талантов. Сам Николсон отрицал, что его когда-либо просили, полагая, что Warner Bros. не захочет повторять щедрую финансовую сделку, которую он получил за фильм «Бэтмен».

Съёмки 

Съёмочный период начался 3 сентября 1991 года. Бёртон хотел снимать в США, используя американских актёров, потому что, по его мнению, Бэтмен «страдал от британского подтекста». Экономическая ситуация, которая сделала доступными съёмки «Бэтмена» в Соединённом Королевстве, также изменилась, сделав более выгодным пребывание в США. Это означало отказ от английских декораций «Бэтмена» в пользу новой дизайнерской этики Бёртона. «Бэтмен возвращается» был полностью снят на 7—8 съёмочных площадках студии Warner Bros в Бербанке (Калифорния), включая 16-й этап, на котором размещалась обширная площадка Gotham Plaza. Дополнительная звуковая сцена, сцена 12 в , была использована для создания обширного арктического логова Пингвина.

В некоторых помещениях было очень холодно для живых императорских, очковых и королевских пингвинов. Птиц привозили для съёмок на охлаждённом самолёте, и у них была холодильная зона ожидания с бассейном, в котором ежедневно хранилось половина тонны льда и свежая рыба. Дэнни Де Вито сказал, что ему в целом нравилось сниматься во всех своих проектах, но не нравилась холодная атмосфера, и он был единственным человеком, которому было немного комфортно из-за тяжёлой набивки его костюма. Для создания армии пингвинов живые пингвины были дополнены куклами, сорока людьми низкого роста в костюмах императорских пингвинов, и компьютерной графикой. Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) протестовала против использования в фильме настоящих пингвинов, возражая против того, что птицы были перемещены из их естественной среды обитания. Хотя PETA заявила, что во время съёмок с птицами не обращались жестоко, позже они сказали, что пингвинам было отказано в свежей питьевой воде в пользу небольшого хлорированного бассейна. PETA также возражала против того, чтобы пингвины были оснащены практическими приспособлениями, изображающими оружие и гаджеты, на что студия Warner Bros. возразила, сказав, что они сделаны из лёгкого пластика. Бёртон сказал, что ему не нравится использовать настоящих животных, потому что он любит их, и позаботился о том, чтобы с пингвинами обращались бережно.

Кристофер Уокен описал съёмочный процесс как очень совместный, вспомнив, как его предложение добавить чертёж электростанции Макса Шрека привело к тому, что модель была построена в течение нескольких часов. Сцена, в которой Женщина-кошка кладёт в рот живую птицу, была исполнена вживую, без использования компьютерной графики. Мишель Пфайффер сказала, что, оглядываясь назад, она не стала бы выполнять этот трюк, поскольку не учла риск травм или заболеваний. Для сцены в офисе мэра Пингвина дрессировщики обезьян, расположенные сверху и снизу, управляли обезьяной, спускавшейся по лестнице с запиской для Пингвина. Увидев Де Вито в костюме и гриме, обезьяна напала на него. Де Вито сказал: «Обезьяна посмотрела на меня, замерла, а потом прыгнула прямо на мои яйца… Слава богу, это был набивной костюм». В отдельной сцене взрыва супермаркета Макса Шрека четыре каскадёра получили незначительные травмы.

Съёмки фильма завершились 20 февраля 1992 года.

Постпроизводство 
 выступает в качестве редактора 126-минутной театральной версии фильма «Бэтмен возвращается». Финальная сцена с Женщиной-кошкой, смотрящей на , была снята во время постпроизводства, всего за две недели до выхода фильма на экраны. Компания Warner Bros. потребовала добавить сцену, подтверждающую, что персонаж выжил, после того, как зрители на тестовых показах фильма положительно отозвались об игре Мишель Пфайффер. Сама актриса не смогла сняться в данной сцене, поэтому вместо неё была использована дублёрша. Сцена, в которой банда Пингвина уничтожает магазин с товарами Бэтмена, также была удалена. Компания Warner Bros. предоставила окончательный бюджет фильму в размере $55 млн, хотя сообщалось, что фильм имеет бюджет в $50, $65, $75 или $80 млн.

Музыка 
Композитор Дэнни Эльфман изначально не хотел создавать музыку к фильму «Бэтмен возвращается», поскольку был недоволен тем, что его музыка к фильму «Бэтмен» была дополнена поп-музыкой автора-исполнителя Принса. Эльфман использовал многие из тем «Бэтмена», но отметил, что ему больше всего понравилось работать над темами Пингвина из-за сочувственных аспектов персонажа, таких как его потеря родителей и смерть, сказав: «Я большой любитель такого рода сентиментальности». Музыка была записана со студийным оркестром на студии Sony Scoring Stage в Лос-Анджелесе и включает в себя вокал, арфу, колокольчики, ксилофон, флейту и фортепиано. Песня «Face to Face» (), звучащая во время сцены бала в костюмах, была написана и исполнена британской рок-группой Siouxsie and the Banshees. Тим Бёртон и Дэнни Эльфман поссорились во время производства из-за стресса, связанного с необходимостью закончить «Бэтмен возвращается» в срок, но вскоре после этого помирились.

Дизайн и эффекты 
Художник-постановщик фильма «Бэтмен»  был заменён Бо Уэлшем, который понял визуальные намерения Тима Бёртона после двух предыдущих совместных работ над фильмами «Битлджус» (1988) и «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Фёрст был занят в другом проекте и позже покончил жизнь самоубийством в ноябре 1991 года. Студия Warner Bros. поддерживала высокий уровень безопасности при съёмках «Бэтмена возвращается», требуя от художественного отдела держать окна закрытыми, а актёры и съёмочная группа должны были постоянно носить идентификационные бейджи под рабочим названием «Dictel» — слово, придуманное Уэлшем и Бёртоном, означающее «диктаторский», поскольку они были недовольны «нелепыми гестаповскими мерами» студии. Уэлш также отвечал за разработку нового транспортного средства «», программируемого бэтаранга и оружейных зонтиков Пингвина, а также за добавление новых функций к Бэтмобилю, таких как отсоединение его частей для того, чтобы можно было проехать в более узкие пространства; эта версия была названа «Бэтракета».

Декорации 
Все декорации были переделаны в стиле Уэлша, включая Бэтпещеру и поместье Уэйнов. Обширные декорации разместились на семи павильонах Warner Bros., самая большая из которых имела потолки в размере 21 метра, а самый большой павильон принадлежал студии Universal Pictures. «Бэтмен возвращается» был полностью снят на декорациях, хотя некоторые кадры, например, движение камеры от основания универмага Макса Шрека до его офиса в форме кошачьей головы, были созданы с помощью детальных миниатюр.

Уэлшу было трудно создать что-то новое, не отклоняясь от отмеченной наградами работы Фёрста. По замыслу дизайнеров, здания должны были казаться отдельными районами Готэма, так что если действие фильма «Бэтмен» происходило в Ист-Сайде, то действие фильма «Бэтмен возвращается» — в Вест-Сайде. Уэлш черпал вдохновение из немецкого экспрессионизма, неофашистской архитектуры (включая стили эпохи нацистской Германии), американских художников-прецизионистов и фотографий бездомных, живущих на улицах богатых районов. Он также воплотил в жизнь грубый рисунок Женщины-кошки Тима Бёртона, который имел «очень садомазохистский вид», добавив цепи и стальные элементы, которые, казалось бы, должны были удерживать город, находящийся на грани краха. Ключевой элемент для Уэлша появился в самом начале работы над дизайном фильма, когда он понял, что хочет манипулировать пространством для передачи определённых эмоций, в частности, подчёркивая вертикальность зданий, чтобы передать «огромный, непомерно коррумпированный, разлагающийся город», наполненный маленькими людьми. Уэлш сказал: «Фильм об отчуждённом, разрозненном мире, в котором мы живём». Зимнее время было выбрано намеренно, чтобы использовать контраст между чёрно-белыми элементами сцены под влиянием таких фильмов, как «Гражданин Кейн» (1941) и «Третий человек» (1949).

Концепт-проекты Уэлша начинались с вырезания из картона различных форм зданий, наряду с изображениями фашистских скульптур и искусства эпохи Великой депрессии. Получившаяся грубая модель площадью 1 фут (0,30 м) и высотой 4 фута (1,2 м) представляла собой площадь Готэма, описанную как несколько футуристическая, угнетающая и «безумная карикатура» на Рокфеллеровский центр. Площадь была спроектирована таким образом, чтобы выглядеть чрезмерно застроенной, чтобы подчеркнуть её как родовое, но гнетущее сердце правительственной коррупции Готэма. Несмотря на жалобы финансистов о её необходимости, Бёртон настоял на том, чтобы в этом месте была изображена детально проработанная церковь, затмевающая собой простое окружение.

В дизайне пытались создать иллюзию огромного пространства; декорации поместья Уэйнов были построены лишь частично и состояли в основном из большой лестницы и камина, но с большим масштабом, который позволял предположить, что остальная часть строения была массивной. Логово Пингвина первоначально планировалось построить на стандартной съёмочной площадке Warner Bros. высотой 11 метров, но Уэлш посчитал, что логову не хватает «величественности» и оно не создаёт достаточного контраста между собой и «злым, грязным, маленьким жуком-человеком». Для постановки была приобретена съёмочная площадка Universal высотой 15 метров, благодаря приподнятым потолкам она казалась более реалистичной и менее похожей на декорацию. На протяжении производства фильма в декорации вносились незначительные изменения, чтобы создать впечатление, что логово постепенно разрушается. В месте логова Пингвина находился большой резервуар с водой, наполненный 500 000 американских галлонов (1 900 000 литров), вокруг которого располагался искусственный ледяной остров. В квартире Селины Кайл была большая стальная балка, проходящая через центр, чтобы казалось, что квартира была построена вокруг балки, что, по словам Уэлша, делало её депрессивной и ироничной. Древесина, использованная для изготовления декораций, была передана в фонд Habitat for Humanity для строительства недорогих домов для бедных слоёв населения.

Костюмы и грим 

Художниками по костюмам выступили Боб Рингвуд и Мэри Е. Вогт. Пара усовершенствовала дизайн костюма Бэтмена, чтобы создать иллюзию механических частей, встроенных в торс, намереваясь сделать Бэтмена более похожим на Дарта Вейдера. Всего для фильма «Бэтмен возвращается» было изготовлено 48 костюмов Бэтмена, сконструированных из вспененной резины. В костюме была использована механическая система болтов и шипов под нагрудником для крепления капюшона и плаща, потому что «иначе, если бы [Китон] быстро повернулся, плащ остался бы на месте» из-за своего веса. Костюмер Пол Барретт-Браун сказал, что костюм был также снабжён «обильным гульфиком» для удобства, и первоначально в костюме была предусмотрена ширинка на молнии, чтобы исполнитель роли, Майкл Китон, мог пользоваться туалетом, но Китон отказался от неё, потому что она могла быть видна камере с определённых ракурсов. Как и в костюме из фильма «Бэтмен», Китон не мог поворачивать голову, но компенсировал это более смелыми и мощными движениями нижней части тела.

Костюм Женщины-кошки был сделан из латекса, потому что он должен был быть «чёрным, сексуальным, обтягивающим и блестящим». Материал был выбран из-за его ассоциации с «эротическими и сексуальными» ситуациями, отражающими переход персонажа от подавленной секретарши к экстравертной, эротичной женщине. Были добавлены некоторые набивки, поскольку исполнительница роли, Мишель Пфайффер, была менее физически богата, чем Аннетт Бенинг, однако это пошло на пользу Пфайффер, так как Барретт-Браун сказал, что если бы костюм был слишком тесным, то «обнажил бы область гениталий так тщательно, что вы получили бы сертификат X». Боб Рингвуд и Мэри Е. Вогт были обеспокоены тем, что латексный материал может порваться, но, поскольку его несложно починить, от 40 до 70 костюмов Женщины-кошки были сшиты в качестве запасного варианта силами , отдела костюмов Warner Bros. и производителя одежды из Лос-Анджелеса под названием Syren, по цене 1000 долларов каждый. Другие версии костюма были сделаны для Пфайффер на основе слепка её тела, однако костюмы были настолько тесными, что актрису пришлось присыпать детской присыпкой, чтобы помочь надеть костюм. Барретт-Браун объяснил, что из-за материала костюм можно было надеть в сухом виде, но использованные костюмы не могли использоваться повторно из-за пота и телесных масел. Вин Бёрнэм отвечала за создание головного убора и маски Женщины-кошки.

На добавление швов к костюму Женщины-кошки повлияли трёхцветные кошки, но при этом швы на деталях расходятся. Рингвуд и Вогт боролись с тем, как добавить швы на латекс; сначала они попытались вылепить швы и приклеить их, но им не понравилось, как это выглядит, и они обильно обработали костюм жидким силиконом во время ношения, что придало блеск. По словам Пфайффер, костюм был похож на вторую кожу, но при длительном ношении он был неудобен, в нём нельзя было сходить в туалет, и он прилипал к коже, иногда вызывая сыпь. Маска оказалась такой же тесной, актриса описывала её как удушающую или «разбивающую лицо», а когти зацеплялись за различные предметы.

Студии Stan Winston Studio было поручено создать «чрезмерно бёртонское» визуальное оформление Пингвина, не затемняя полностью лицо Дэнни Де Вито. Концепт-художник Марк Маккрири разработал множество набросков для образа, на основе которых команда по эффектам  создала различные носы на основе слепка лица Де Вито. Стэнли Уинстон был недоволен формами «острого носа» и начал сам лепить идеи из глины, взяв пример со своей работы над фильмом «Виз» (1978), в котором использовались протезы лба и бровей для существ с большим клювом. Окончательный грим включал в себя аппарат, который накладывался на нос, губы и брови Де Вито, а также кривые зубы, отбелённую кожу и тёмные круги под глазами. Ве Нилл отвечал за нанесение грима, который был создан  и . Несколько килограммов лицевых протезов, набивка тела и протезы рук потребовали четыре с половиной часа, чтобы Де Вито изобразил Пингвина; к концу съёмок это время было сокращено до трёх часов. Чтобы уменьшить вес костюма, к нему был добавлен воздушный пузырь. Де Вито также помогал создавать жидкость, которая течёт изо рта Пингвина вместе с командой гримёров и эффекторов, используя слабый ополаскиватель для рта и пищевой краситель, который актёр должен был набрать в рот перед съёмками; по его словам, вкус был не слишком плохим. Бёртон описал Де Вито как полностью вжившегося в образ, когда он был в костюме, так что он «напугал всех». Во время дубляжа некоторых диалогов Де Вито с трудом вживался в образ без грима, и его приходилось накладывать, чтобы улучшить его игру. Из-за секретности, касающейся внешности его персонажа до начала продаж, Де Вито не разрешалось обсуждать персонажа с другими людьми, включая его семью. Фотография Пингвина всё-таки попала в прессу, и Warner Bros. наняла фирму частных детективов в неудачной попытке отследить источник.

Пингвины 
Студия Стэна Уинстона также предоставила аниматронных пингвинов и костюмы. Было изготовлено тридцать аниматронных версий, по десять для очковых (46 см), королевских (81 см) и императорских (91 см) пингвинов. Костюмы пингвинов носили люди маленького роста, которые были немного больше аниматронных пингвинов. Актёры управляли ходьбой, в то время как механизированные головы управлялись дистанционно. Для тела пингвинов использовались куриные перья, окрашенные в чёрный цвет. В проекте Маккрири для армии пингвинов было предусмотрено огнемётное оружие, которое в итоге было заменено на ракетную установку. Дизайнеры механических эффектов Ричард Лэндон и Крэйг Кетон-Ларджент руководили изготовлением аниматроники, для управления головой, шеей, глазами, клювами и крыльями потребовалось около 200 различных механических деталей. Студия  создавала пингвинов из компьютерной графики.

Премьера

Конкуренция 

К лету 1992 года (начавшемуся в последнюю неделю мая) киноиндустрия испытывала трудности. Продажи билетов были самыми низкими за последние пятнадцать лет, а растущие затраты на производство фильмов, а также несколько кассовых провалов в 1991 году означали, что многие независимые и даже некоторые крупные киностудии испытывали финансовые трудности. На летний сезон было запланировано более 89 фильмов, включая «Их собственную лигу», «Чужого 3», «Замороженного калифорнийца», «Далеко-далеко», «Игры патриотов» и «Действуй, сестра». Студиям пришлось тщательно планировать свои релизы, чтобы избежать конкуренции со стороны более чем шести ожидаемых блокбастеров, включая «Смертельное оружие 3» и «Бэтмен возвращается», а также летних Олимпийских игр 1992 года. По прогнозам, «Бэтмен возвращается» должен был стать самым большим успехом лета, и другие студии, как сообщалось, были обеспокоены тем, чтобы выпустить свои фильмы даже через несколько недель после его дебюта. Студия Paramount Pictures увеличила бюджет «Игр патриотов» с $29 млн до $43 млн только для того, чтобы сделать его более конкурентоспособным по сравнению с «Бэтменом возвращается» и «Смертельным оружием 3».

Маркетинг 

Франчайзинг не считался важным аспектом выпуска фильма «Бэтмен». Однако после того, как франшиза принесла около $500 млн в общий доход в $1,5 млрд, она стала приоритетной для фильма «Бэтмен возвращается». Студия Warner Bros. намеренно отложила любую крупную рекламу до февраля 1992 года, чтобы избежать перенасыщения и риска оттолкнуть аудиторию. 12-минутный рекламный ролик был показан на Worldcon в сентябре 1991 года, вместе с чёрно-белым постером с силуэтом Бэтмена, который был описан как «обыденный» и неинтересный. В феврале 1992 года в 5000 кинотеатрах был выпущен трейлер, а также новый постер с изображением заснеженного логотипа Бэтмена. Кампания была сосредоточена на трёх главных персонажах — Бэтмене, Пингвине и Женщине-кошке, которые, по мнению Warner Bros., компенсируют потерю популярности Джека Николсона. Более 2/3 из 300 плакатов, установленных компанией Warner Bros. в различных общественных местах, были украдены. В итоге Warner Bros. предложила 200 плакатов ограниченного тиража за $250 с автографом Майкла Китона, который пожертвовал заработанные деньги на благотворительность.

Ожидалось, что на маркетинг фильма будет потрачено более $100 млн, включая $20 млн от Warner Bros. на рекламу и трейлеры, и ещё $60 млн от партнёров по мерчандайзингу, включая McDonald’s, , Kmart, Target Corporation,  и Sears, которые планировали разместить около 300 товаров с Бэтменом в своих магазинах. McDonald’s превратил 9 000 торговых точек в официальные рестораны Готэм-Сити, предлагая упаковку в тематике Бэтмена и крышку для чашки в виде летающего диска. Телекомпания Си-би-эс выпустила в эфир телевизионный спецвыпуск «Летучая мышь, Кошка, Пингвин… Бэтмен возвращается», а компания Choice Hotels спонсировала часовой телевизионный спецвыпуск «Создание „Бэтмена возвращается“». В телевизионной рекламе Бэтмен и Женщина-кошка боролись за банку диетической колы, а Пингвин и его пингвины рекламировали отели Choice Hotels. Реклама также появлялась на рекламных щитах и в печати, включая три последовательные страницы в некоторых газетах, которые были ориентированы на более взрослую аудиторию.

Кассовые сборы 
Премьера фильма «Бэтмен возвращается» состоялась 16 июня 1992 года в Китайском театре Граумана в Голливуде. Два квартала Голливудского бульвара были перекрыты для более чем 3 000 фанатов, 33 съёмочных групп телевидения и 100 фотографов. После этого на съёмочной площадке площади Готэма на сцене Soundstage 16 состоялась вечеринка для гостей, среди которых были Китон, Пфайффер, Де Вито, Бёртон, Ди Нови, Арнольд Шварценеггер, Фэй Данауэй, Джеймс Каан, Микки Руни, Харви Кейтель, Кристиан Слейтер, Джеймс Вудс и Рубенс.

В США и Канаде «Бэтмен возвращается» вышел в ограниченный предварительный прокат в четверг, 18 июня, и заработал $2 млн. Фильм вышел в широкий прокат 19 июня и был показан на 3 000 экранах в 2 644 кинотеатрах. В премьерные выходные лента заработала $45,7 млн, что в среднем составило $17 729 на кинотеатр, и стала фильмом № 1, опередив фильм «Действуй, сестра» ($7,8 млн) в четвёртые выходные и «Игры патриотов» ($7,7 млн) в третьи. Этот показатель побил рекорд самых кассовых премьерных выходных, ранее установленный фильмом «Бэтмен» ($42,7 млн), и сделал «Бэтмена возвращается» самым кассовым премьерным уик-эндом года, вытеснив «Смертельное оружие 3» ($33,2 млн). Фильм стал рекордсменом по самым большим премьерным выходным за всё время, пока в следующем году его не превзошёл «Парк юрского периода» ($50,1 млн). Анализ результатов показал, что «Бэтмен возвращается» может стать одним из самых кассовых фильмов в истории. Руководитель компании Warner Bros.  сказал: «Мы открыли его в первые настоящие выходные, когда дети не ходят в школу. Аудитория — это все, но двигатель, который движет заряд, — это дети до 20 лет». Продюсер фильма «Игры патриотов»  сказал, что другие фильмы выиграли от переполненной аудитории «Бэтмена возвращается», которая не хотела стоять в длинных очередях или не могла попасть на распроданные сеансы.

Во второй уик-энд «Бэтмен возвращается» заработал $25,4 млн, что на 44,3 % меньше, и стал фильмом № 1, опередив дебютировавшие «Незаконное вторжение» ($10,1 млн) и «Действуй, сестра» ($7,2 млн). К третьему уик-энду «Бэтмен возвращается» стал вторым фильмом по скорости сбора $100 млн (11 дней) после самого быстрого фильма «Бэтмен» (10 дней). Он остался фильмом № 1 с общими сборами $13,8 млн, что на 45,6 % меньше, опередив дебютировавшие фильмы «Их собственная лига» ($13,7 млн) и «Бумеранг» ($13,6 млн). Газета The Washington Post назвала падение по неделям «тревожным», а отраслевой анализ показал, что «Бэтмен возвращается» не сможет повторить долговечность кинотеатрального проката первого «Бэтмена». «Бэтмен возвращается» так и не смог вернуть себе первое место, опустившись на четвёртое место в четвёртый уик-энд и покинув десятку самых кассовых фильмов в седьмой. Фильм покинул кинотеатры в конце октября после 18 недель проката, собрав $162,8 млн. Таким образом, «Бэтмен возвращается» стал третьим по сборам фильмом 1992 года после лент «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» ($173,6 млн) и «Аладдин» ($217,3 млн).

За пределами США и Канады «Бэтмен возвращается», по оценкам, заработал ещё $104 млн, включая рекордные £2,8 млн в Великобритании, побив рекорд, установленный фильмом «Терминатор 2: Судный день» (1991), и став первым фильмом, собравшим более £1 млн за один день. Во всем мире «Бэтмен возвращается» собрал $266,9 млн и стал шестым самым кассовым фильмом 1992 года, уступив кинокартинам «Смертельное оружие 3» ($321,7 млн), «Основной инстинкт» ($352,9 млн), «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» ($359 млн), «Телохранитель» ($410,9 млн) и «Аладдин» ($504,1 млн).

Реакция

Отзывы критиков 

«Бэтмен возвращается» был неоднозначно принят профессиональными критиками. Зрители, опрошенные , поставили фильму среднюю оценку «B» по шкале от A+ до F.

Несколько отзывов противопоставили фильмы «Бэтмен возвращается» и «Бэтмен», некоторые из них считают, что продолжение во многом превосходит первую часть, поскольку имеет более быстрый темп, а также больше комедии и глубины, избегая «занудства» и «нудности» фильма «Бэтмен». Критики согласились с тем, что творческий контроль Тима Бёртона сделал «Бэтмена возвращается» более личным произведением, чем «Бэтмен», создав нечто «бесстрашно» иное, что можно оценивать по достоинству. Несмотря на это, такие критики, как , говорили, что новаторские визуальные эффекты Бёртона, хоть и впечатляют, но заставляют «Бэтмена возвращается» чувствовать себя невесёлым, клаустрофобным и неинтересным, при этом часто акцент делается в ущерб сюжету.  заявил, что фантастические элементы Бёртона были подорваны, потому что он избегает создания основы нормальности.

Повествование фильма получило неоднозначную реакцию. В некоторых отзывах хвалили первый и второй акты, а также интересных персонажей, способных вызвать эмоции у зрителей. Другие критики говорили, что ленте не хватает остроты, захватывающих моментов или умного сценария, её перегружает слишком большое количество персонажей и почти постоянный балаган. Концовку фильма также подвергли критике за недостаточное количество экшн-сцен и неспособность довести отдельные истории персонажей до достойного завершения.  заметила, что Тим Бёртон заботится в основном о визуальных эффектах, а не о повествовании. Джин Сискел сказал, что акцент на характеристиках был вреден, потому что злодеи, вызывающие сочувствие, оставляли надежду не на победу Бэтмена, а на то, что каждый персонаж обретёт эмоциональный покой.

Большинство критиков сошлись на том, что, несмотря на способности Майкла Китона, его персонаж был проигнорирован сценарием в пользу злодеев, а сцены без него были одними из лучших. Тодд Маккарти описал Бэтмена как символ добра, а не как психологически полноценного персонажа, а Роджер Эберт пожаловался на то, что в «Бэтмене возвращается» Бэтмен изображён как проклятие, а не как героическая фантазия о силе. Напротив, Питер Трэверс сказал, что хотя более быстрый темп оставляет мало места для изучения Бэтмена, «маниакально-депрессивный герой» Китона был глубоким и реализованным персонажем.

Выступление Дэнни Де Вито было высоко оценено за его энергию, уникальную характеристику и способность передать трагедию своего персонажа, несмотря на костюмы и протезы.  сказал, что внимание Бёртона к Пингвину продемонстрировало его симпатию к этому персонажу. Некоторые издания посчитали Де Вито неполноценным последователем Джокера в исполнении Джека Николсона, потому что Пингвин вызывал жалость и сочувствие, но не внушал страх.

Мишель Пфайффер получила почти единогласную похвалу за своё выдающееся исполнение, которое описали как страстное, сексуальное, амбициозное, умное, пугающее и яростное воплощение феминизма, которое предлагает единственную возможность отдохнуть от мрачного тона фильма. Несмотря на это, Джонатан Розенбаум сказал, что она не дотягивает до злодея Николсона. Кеннет Туран назвал сцены с участием Бэтмена и Женщины-кошки самыми интересными в фильме, а Трэверс сказал, что когда пара снимает маски в финале, они выглядят «потерянными и трогательно человечными». Ти Барр сказал, что сцена, в которой они узнают тайные личности друг друга, была более эмоциональной, чем всё, что было в фильме «Бэтмен». Эберт считает, что их сексуальное напряжение, похоже, было ослаблено, чтобы соответствовать стандартам более молодой аудитории. Выступление Кристофера Уокена было описано как «замечательно дебоширское», смешное и увлекательное, а также как «злодей, который мог бы в одиночку вытянуть весь фильм».

Постановочный дизайн  был высоко оценён и был описан как более гладкий, яркий, авторитарный визуальный стиль по сравнению с «задумчивой» угнетающей эстетикой . Маккарти назвал достижением способность Уэлша физически реализовывать воображаемую вселенную Бёртона, хотя Джин Сискел назвал Уэлша «декоратором витрин» по сравнению с работами Фёрста. Костюмы и грим были также высоко оценены. Мэслин сказала, что эти образы останутся в воображении надолго после того, как будет забыто повествование. Операторская работа  была также принята положительно и, по отзывам, придавала «живую» эстетику даже подземным декорациям.

Критике подверглось насильственное, взрослое и сексуальное содержание фильма, неподходящее для молодой аудитории, такое как похищения и подразумеваемое убийство детей.

Награды и номинации 
На 46-й церемонии вручения наград премии BAFTA «Бэтмен возвращается» был номинирован за лучший грим (Ве Нилл и Стэн Уинстон) и лучшие визуальные эффекты (Майкл Финк, Крэйг Баррон, Джон Бруно и Деннис Скотак). На 65-й церемонии награждения премии «Оскар» фильм получил две номинации за лучший грим (Ве Нилл, Ронни Спектер и Стэн Уинстон) и лучшие визуальные эффекты (Майкл Финк, Крэйг Баррон, Джон Бруно и Деннис Скотак). Нилл и Уинстон получили награду за лучший грим на 19-й церемонии награждения премии «Сатурн». Фильм также получил ещё четыре номинации на премию «Сатурн» за лучший фэнтези-фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Дэнни Де Вито), лучшую режиссуру (Тим Бёртон) и лучший дизайн костюмов (Боб Рингвуд, Мэри Вогт и Вин Бёрнэм). Де Вито также был номинирован на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана, в то время как Пфайффер получила номинацию на MTV Movie Awards 1993 как самая желанная женщина. «Бэтмен возвращается» также был номинирован на премию «Хьюго» за лучшую постановку.

Пост-релиз

Анализ производительности и последствия 
В 1992 году кассовые сборы фильма в США и Канаде не оправдали надежд: посещаемость снизилась на 5 %, было продано около 290 млн билетов по сравнению с более чем 300 млн в каждый из предыдущих четырёх лет. Профессионалы отрасли винили в падении кассовых сборов недостаточное качество выпускаемых фильмов, считая их слишком производными или скучными, чтобы привлечь зрителей. Даже те фильмы, которые считались успешными, испытывали значительное падение кассовых сборов от недели к неделе из-за негативных отзывов зрителей. Руководитель индустрии  заявил, что релизы не привлекают молодую аудиторию и детей, что является залогом успеха фильма. Рост цен на билеты, конкуренция со стороны Олимпийских игр и экономический спад также считаются факторами, способствующими снижению кассовых сборов. Фильмы «Бэтмен возвращается» и «Смертельное оружие 3» обеспечили компании Warner Bros. лучшее первое полугодие в истории и должны были принести студии более $200 млн от кассовых сборов. Несмотря на это, «Бэтмен возвращается» был признан разочарованием как продолжение пятого самого кассового фильма за всю историю кинематографа, не дотянув $114,8 млн до $411,6 млн, собранных первым «Бэтменом» в кинотеатрах. К июлю 1992 года анонимные руководители Warner Bros. жаловались, говоря, что «фильм слишком мрачный. Это не очень весело».

Несмотря на рейтинг PG-13, присвоенный организацией «Ассоциация кинокомпаний», предупреждающий родителей о том, что фильм может быть не подходящим для детей, некоторые зрители, особенно родители, плохо отреагировали на жестокое и сексуальное содержание «Бэтмена возвращается», и студия получила тысячи писем с жалобами. Сценарист Дэниел Уотерс вспоминает последствия одного показа: «Дети плачут, люди ведут себя так, будто их ударили в живот и будто их ограбили». Он ожидал некоторой негативной реакции и «наслаждался этой реакцией», но часть его самого была «типа, „упс“». Компания McDonald’s подверглась критике за рекламу и игрушки по теме фильма, и в сентябре 1992 года McDonald’s прекратил рекламную кампанию фильма «Бэтмен возвращается». Режиссёр Тим Бёртон заявил: «Фильм [„Бэтмен возвращается“] мне нравится больше, чем первый. Было много жалоб, что он слишком мрачный, но мне этот фильм показался гораздо менее мрачным». Несмотря на то, что бо́льшая часть работы  была заменена, он защищал Бёртона и Уотерса, говоря, что, за исключением товаров, «Бэтмен возвращается» никогда не был представлен как дружелюбный к детям.

Студия Warner Bros. решила продолжить серию фильмов о Бэтмене, но без Бёртона, которого назвали «слишком мрачным и странным для них», и заменила его Джоэлом Шумахером. Один из руководителей конкурирующей студии сказал: «Если вы вернёте Бёртона и Китона, вы останетесь с их видением. Вы не можете ожидать „Дорогая, я уменьшил Бэтмена“», что является отсылкой к научно-фантастической комедии «Дорогая, я уменьшил детей» (1989). Иск против Warner Bros. подали исполнительные продюсеры Бенджамин Мельникер и Майкл Услан, которые утверждали, что они изначально приобрели права на экранизацию персонажа Бэтмена, но были лишены своей доли прибыли от «Бэтмена» и «Бэтмена возвращается» из-за голливудской бухгалтерской практики студии — метода, используемого студиями для искусственного завышения производственных затрат фильма, что делает его убыточным и ограничивает выплаты роялти и налогов. Суд принял решение в пользу Warner Bros., сославшись на отсутствие доказательств.

Домашние медиа 
«Бэтмен возвращается» был выпущен на Video Home System (VHS) и LaserDisc 21 октября 1992 года. Цена на VHS была ниже средней — $24,98, чтобы стимулировать высокие показатели продаж и проката. По оценкам, «Бэтмен возвращается» был продан миллионными тиражами и хорошо продавался в прокате, но его успех ограничен взрослым и жестоким содержанием, которое меньше привлекает детей и основную аудиторию, совершающую покупки. Фильм был выпущен на DVD в 1997 году без дополнительных возможностей. В октябре 2005 года на DVD была выпущена антология, содержащая все фильмы из серии «Бэтмен» Бёртона / Шумахера. На диске «Бэтмена возвращается» представлены комментарии Бёртона, а также специальный выпуск «The Bat, The Cat, and The Penguin» о создании фильма, четвёртая часть документального фильма «Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight», заметки о разработке костюмов, грима и спецэффектов, а также музыкальное видео на песню «Face to Face».

Эта же антология была выпущена на Blu-ray в 2009 году, наряду с отдельным Blu-ray релизом ленты. Релиз 4K Ultra HD Blu-ray, включающий стандартный Blu-ray и цифровую версию, был выпущен в 2019 году. Восстановленный с оригинального 35-миллиметрового негатива, релиз включает в себя специальные функции из релизов антологии. В 2022 году было выпущено отдельное коллекционное издание 4K, включающее стальной футляр с оригинальной обложкой, карточки персонажей и двухсторонний постер, а также ранее выпущенные специальные функции. Саундтрек Дэнни Эльфмана был выпущен в 1992 году на компакт-диске. Расширенный альбом был выпущен в 2010 году на компакт-диске.

Другие медиа 

Вместе с фильмом «Бэтмен возвращается» было выпущено около 120 лицензионных товаров, включая фигурки и игрушки от , одежду на тему Женщины-кошки, зубные щётки, роликовые коньки, футболки, нижнее бельё, солнцезащитные очки, полотенца, кресла-мешки, кружки, перчатки для тяжёлой атлетики, подушки, формочки для печенья, памятные монеты, игральные карты, бижутерию, хлопья, радиоуправляемый Бэтмобиль и чипсы в форме логотипа Бэтмена. Несмотря на то, что для Бэтмена было выпущено примерно такое же количество продукции, лицензиатов было меньше, поэтому Warner Bros. могла сохранять больший контроль. Также ожидалось, что выход мультсериала «Бэтмен» в конце того же года продлит успех мерчандайзинга надолго после того, как «Бэтмен возвращается» покинул кинотеатры. Warner Bros. использовала голографические этикетки, разработанные компанией American Bank Note Holographics для борьбы с подделками.

Новеллизация фильма, написанная , была выпущена в июле 1992 года. В  были построены американские горки  стоимостью $8 млн, которые впоследствии были воспроизведены в других местах Six Flags, а также трюковое шоу Бэтмена. Несколько адаптаций видеоигр под названием «Бэтмен возвращается» были выпущены несколькими разработчиками на нескольких платформах, включая Game Gear, Master System, Sega Genesis, Sega CD, Amiga, MS-DOS и Atari Lynx; наиболее успешной оказалась версия для Super Nintendo Entertainment System.

Серия комиксов «Batman ’89», вышедшая в 2022 году, продолжает повествование двух оригинальных фильмов Бёртона, игнорируя события фильмов Шумахера. Действие происходит через несколько лет после событий фильма «Бэтмен возвращается». В «Бэтмене ’89» показана трансформация окружного прокурора Харви Дента в Двуликого, а также представлен Робин. Сценаристом выступил Сэм Хэмм, а художником — Джо Куинонс. В 2021 году, в честь 80-летия первого появления Пингвина в комиксах, Дэнни Де Вито написал комикс «Bird Cat Love» о том, как Пингвин и Женщина-кошка влюбляются друг в друга и решают проблему пандемии COVID-19. Банда «Красный треугольник» впервые появилась за пределами фильма «Бэтмен возвращается», а именно в комиксе 2022 года Robin #15.

Наследие

Культурное влияние 

Ретроспективы 2010-х и 2020-х годов отметили, что «Бэтмен возвращается» получил прочное наследие после своего выхода, а Comic Book Resources назвал его самым культовым кинокомиксом. Несмотря на то, что изначально фильм критиковали за смешение жанров супергероики и нуара, «Бэтмен возвращается» заложил такие тенденции, как тёмные тона и сложные персонажи, которые с тех пор стали обязательными для многих крупных блокбастеров. Некоторые издания утверждали, что «тревожные образы» фильма, исследование морали и высмеивание корпоративной политики кажутся ещё более актуальными в наши дни, как и темы предрассудков и феминизма, исследуемые в Женщине-кошке. Бёртон сказал, что в то время он считал, что «Бэтмен возвращается» исследует новую историю, но по современным меркам его можно считать «приручённым».  полагает, что «странный и тревожный» сиквел Бёртона дал дорогу будущим авторам, таким как Кристофер Нолан, Питер Джексон и Сэм Рэйми.

Collider назвал фильм первым «антиблокбастером», который пошёл против ожиданий и представил супергеройский фильм, в котором не так много экшна и действие которого разворачивается во время рождества, несмотря на то, что он вышел в июле. Из-за рождественского стиля некоторые издания относят фильм к неофициальной рождественской трилогии Бёртона, в которую входят «Эдвард Руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством», и он стал обычным альтернативным праздничным фильмом наряду с такими фильмами, как «Крепкий орешек» (1988). Различные аспекты постановки, такие как исполнение, музыка и визуальная эстетика, также считаются культовыми, повлиявшими на связанные с Бэтменом экранизации и воплощения персонажей на десятилетия вперёд; пример — серия видеоигр Batman: Arkham.

Современная реакция 
За годы, прошедшие после выхода фильма «Бэтмен возвращается», он был положительно оценён критиками. В настоящее время он считается одним из лучших супергеройских фильмов, а также одним из лучших сиквелов и одним из лучших фильмов о Бэтмене. Screen Rant назвал его лучшим фильмом о Бэтмене 20 века, а в 2018 году GamesRadar назвал его лучшим фильмом о Бэтмене. «Бэтмен возвращается» занял 401 место в списке 500 величайших фильмов всех времён, составленном Empire в 2008 году.

Сценарист Дэниел Уотерс вспомнил, как ему сказали, что «Бэтмен возвращается» — это «отличный фильм для людей, которым не нравится Бэтмен», и он принял эту критику. Несмотря на то, что фильм критиковали за изображение Бэтмена, убивающего людей, Уотерс сказал: «Для меня Бэтмен, не убивающий Хита Леджера в конце „Тёмного рыцаря“ после того, как доказал, что может выйти из любой тюрьмы, это как „Давай. Убей Хита Леджера“». Уотерс считает, что приём фильма «Бэтмен возвращается» со временем улучшается, особенно после выхода фильма «Бэтмен» (2022).

Критик Брайан Таллерико утверждал, что элементы, которые изначально расстроили как критиков, так и зрителей, являются тем, что делает фильм по-прежнему «откровением… Это один из лучших и самых странных фильмов такого рода, когда-либо снятых». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Бэтмен возвращается» имеет рейтинг одобрения 80 % на основе 84 отзывов со средней оценкой 6,6/10. Консенсус критиков гласит: «Мрачная, задумчивая атмосфера режиссёра Тима Бёртона, работа Майкла Китона в роли измученного героя и безупречный кастинг Дэнни Де Вито в роли Пингвина и Кристофера Уокена в роли Кристофера Уокена делают сиквел лучше первого». На Metacritic фильм получил 68 баллов из 100 на основе 23 отзывов, что означает «в целом положительные отзывы».

Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер считается культовой, это подвиг в характеристике и исполнении сильного феминистского персонажа, который повлиял на последующие супергеройские фильмы с участием женщин. Воплощение Пфайффер также считается одним из лучших киноперсонажей по комиксам, одном из величайших кинематографических злодеев и лучшей киноадаптацией персонажа, что повлияло на будущие исполнения, такие как Зои Кравиц в фильме «Бэтмен» (2022). Воплощение Пингвина в исполнении Де Вито также считается культовым, а некоторые издания называют его одним из лучших злодеев Бэтмена в кинематографе.

Продолжения 

После выхода фильма «Бэтмен возвращается» студия Warner Bros. намеревалась продолжить серию фильмов о Бэтмене без Тима Бёртона. Бёртон вспоминал: «Я помню, как меня посетила мысль сделать ещё один фильм. И я помню, как пошёл в Warner Bros. и провёл совещание. И я говорю: „Я могу сделать это или мы можем сделать это“. А они говорят: „Тим, не хочешь ли ты сейчас сняться в фильме меньшего масштаба? Просто что-то, что больше подходит [тебе]?“. Примерно через полчаса встречи я говорю: „Вы же не хотите, чтобы я снимал ещё один фильм?“ … так что мы просто прекратили это прямо там». Студия заменила Бёртона на Джоэла Шумахера, который мог сделать что-то более семейное и коммерчески выгодное. Несмотря на то, что Тим Бёртон и Майкл Китон поддержали нового режиссёра, Китон также покинул серию фильмов, потому что «[фильм] просто не был хорошим, чувак».
Промышленная пресса сообщила, что Китон просил оплату в $15 млн и процент от прибыли, хотя его коллега по производству  сказал, что деньги никогда не были проблемой.

Бёртон выступил в качестве исполнительного продюсера третьего фильма серии «Бэтмен навсегда» (1995), который был принят более неоднозначно, чем «Бэтмен возвращается», но имел значительный финансовый успех. Четвёртый и последний фильм серии, «Бэтмен и Робин» (1997), стал финансовым и критическим провалом и был признан одним из худших блокбастеров, когда-либо созданных. Этот фильм остановил серию фильмов о Бэтмене на восемь лет, до перезапуска с фильмом «Бэтмен: Начало» (2005).

К середине 1990-х годов Бёртон и Уотерс приступили к работе над фильмом «Женщина-кошка» с Мишель Пфайффер в главной роли. По сюжету Уотерса, Женщина-кошка, страдающая амнезией после травмы, полученной в конце фильма «Бэтмен возвращается», попадает в Оазисбург, похожий на Лас-Вегас, и сталкивается с различными публично добродетельными супергероями-мужчинами, которые втайне являются коррупционерами. Бёртон и Пфайффер в это время занимались другими проектами и, спустя время, потеряли интерес к созданию фильма. В итоге студия Warner Bros. разработала фильм «Женщина-кошка» (2004), который является отдельным от серии фильмов о Бэтмене и никак не относится к ней. Главную роль исполнила Хэлли Берри. Этот фильм вызвал негативную реакцию критиков и считается одним из худших фильмов по комиксам. Спустя три десятилетия после выхода фильма «Бэтмен возвращается» Майкл Китон повторит роль своей версии Бэтмена в фильме «Флэш» (2023).

См. также 

 Batman Returns — игра по сюжету данного фильма

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Бэтмен возвращается» на сайте Warner Bros.
 «Бэтмен возвращается» на сайте DC Comics
 
 
 
 

Бэтмен (серия фильмов, 1989)
Женщина-кошка вне комиксов
Фантастические фильмы 1992 года
Супергеройские фильмы 1990-х годов
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1992 года
Фильмы Тима Бёртона
Фильмы-сиквелы
Фильмы о выборах
Фильмы, спродюсированные Тимом Бёртоном